

Francia 
 Bendorf – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Bendorf – città del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Bendorf – comune del circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)